Helle Nielsen (født 5. januar 1969 på Frederiksberg) er en dansk barneskuespiller. Hun spillede Ellen Skjern i første sæson, dvs. 1. til 6. afsnit, af "Matador", 1978.

Referencer

Eksterne referencer 

Børneskuespillere fra Danmark